Michael O’Neill (ur. 1951) – amerykański aktor
 Michael O’Neill (ur. 1969) – północnoirlandzki piłkarz i trener